Mitternachtsbus steht für:

 Kältebus
 Derrick: Mitternachtsbus, erste produzierte und als vierte ausgestrahlte Episode der deutschen Fernsehkrimiserie Derrick, siehe Derrick/Episodenliste